Список самых длинных победных серий команд НБА в истории. Серии, начавшиеся в конце одного сезона, перенесены на следующий сезон. Здесь представлены три списка, в первом серии игр регулярного сезона, во втором только из игр плей-офф, и в третьем включают в себя как игры регулярного сезона, так и плей-офф.

Лос-Анджелес Лейкерс принадлежит самая длинная победная серия из 33-х побед подряд в сезоне , за всю историю НБА. В том сезоне они закончили с лучшим соотношением 69-13 — и выиграли чемпионат НБА.

Обозначения

Серии

Регулярный сезон 
Этот список содержит только серии, состоящие полностью из игр регулярного сезона.

Регулярный сезон и плей-офф 
Этот список включает в себя серии, которые начались в регулярном сезоне и продолжились в плей-офф.

См. также 
 Рекорды регулярного сезона НБА
 Список самых длинных серий проигрышей команд НБА
 Список процента побед в сезонах команд НБА

Ссылки 
 NBA.com: All-Time Winning Streaks
 Basketball Reference.com list of longest winning streaks, regular season only
 Basketball Reference.com list of longest winning streaks, postseason only
 Basketball Reference.com list of longest winning streaks, including playoff games

Списки Национальной баскетбольной ассоциации